Naredo puede referirse a:

 José Manuel Naredo, (Madrid, 1942) es un economista español.
 Naredo de Fenar, localidad española en la provincia de León.